Рэтлифф Бун (; 18 января 1781 — 20 ноября 1844) — 2-ой губернатор Индианы.

Биография 
Рэтлифф Бун родился 18 января 1781 года в округе Франклин, Северная Каролина, в семье Джесси и Кессии Бун. В юном возрасте он со своими родителями переехал в округ Уоррен, штат Кентукки, где он учился в государственной начальной школе, а затем учился на оружейника в . В 1801 году он женился на Делиле Андерсон, у пары родилось семеро детей. В 1809 году он переехал в тауншип , округ Уоррик, штат Индиана. Бунвиль, административный центр округа, позже был назван в его честь. С началом англо-американской войны в 1812 года Бун присоединился к территориальному ополчению Индианы и дослужился до звания полковника.

В 1813 году был образован округ Уоррик, и губернатор  назначил Буна на должность казначея округа. В 1816 году Бун был избран в  на два однолетних срока. За это время он успешно продвинул закон о разделении Уоррика на три отдельных округа. В декабре 1818 года он был избран в , но ушёл в отставку. 

17 декабря 1818 года первый   подал в отставку после скандала, не оставив преемника. Бун и двое мужчин боролись за эту должность, в итоге победил Бун, набрав 7397 голосов на всеобщих выборах. В 1820 году законодательная власть приняла законы о сокращении популяции волков, предложив премиальное вознаграждение за волчьи шкуры. Бун заработал более семисот долларов, убивая волков, что привело к быстрой отмене этих законов.

В 1822 году он был переизбран вице-губернатором по списку вместе с . Когда губернатор  ушёл в отставку, Бун сменил его и стал вторым губернатором Индианы 12 сентября 1822 года. За своё короткое губернаторство Бун провёл перепись территории, купленной по , и выработал рекомендации по созданию округов в регионе. После избрания Хендрикса губернатором Индианы 5 декабря 1822 года, Бун вернулся на пост вице-губернатора. Затем Бун подал в отставку, после победы на выборах в Палату представителей США.

Бун был избран членом Палаты представителей США от  и работал в Конгрессе с 4 марта 1825 года по 3 марта 1827 года. В 1828 году он снова баллотировался на должность и победил. Он снова работал в Конгрессе с 4 марта 1829 года по 3 марта 1839 года. Находясь в Конгрессе, он был председателем Комитета по общественным землям с 1835 по 1839 год. Он предпринял неудачную попытку переизбрания в 1839 году, потерпев поражение от .

В том же году Бун переехал в , штат Миссури. В Миссури он быстро приобрёл популярность и стал яростным противником Томаса Харта Бентона и сторонников рабства в правительстве штата. В 1844 году он снова баллотировался в Конгресс, но заболел и отказался от дальнейшего участия в выборах. Бун умер 30 ноября того же года вскоре после того, как узнал о победе своей партии на выборах. 

Он похоронен на кладбище Ривервью в Луизиане, его сын Бейли Харт Бун позже установил памятник над его могилой.

Примечания

Внешние ссылки 

 Биография Рэтлиффа Буна из Государственной библиотеки Индианы

Литература 

 
 

Члены Сената Индианы
Вице-губернаторы Индианы
Члены Палаты представителей Индианы
Члены Палаты представителей от штата Индиана
Политики США XIX века